

Географическое название 
 Берик (), графство в Великобритании, на Ю.-В. Шотландии, по левому берегу реки Туид.
 Берик-апон-Туид — город в Великобритании.
 Берик — средневековый замок, расположенный на севере Англии в графстве Нортумберленд на границе с Шотландией.

Имя 
 Бéрик () — традиционное мужское казахское имя, в переводе означающее «сильный, могучий, крепкий». 
 Бериг, или Берик — вождь готских племен, завоеватель, упомянутый в хрониках историка Иорданеса.
Берік исмайылов (15.03.1969 — 07.07.2020) — известный казахстанский дизайнер, умерший от коронавируса.

Прочее 
 Берика — название актёра грузинского народного театра масок Берикаоба.

Примечания